La Playa (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Norte de Santander
La Playa (Puerto Rico), een plaats in de Puerto Ricaanse gemeente Añasco